Трофей чемпионов по хоккею на траве среди мужчин 2010 () — 32-й розыгрыш Трофея чемпионов по хоккею на траве среди мужских сборных команд. Турнир прошёл с 31 июля по 8 августа 2010 года на стадионе «Warsteiner HockeyPark» в городе Мёнхенгладбах (Германия).

Победителями Трофея чемпионов (в 11-й раз в своей истории) стала сборная Австралии, победившая в финале сборную Англии со счётом 4:0. Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Нидерландов, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Германии со счётом 4:1.

Квалификация 
Команды, квалифицированные для участия на турнире Международной федерацией (ФИХ):

  — сборная страны, где проводится турнир
  — 1-е место на Трофее чемпионов 2009
  — победители Champions Challenge I 2009
  — 3-е место на чемпионате мира 2010 года
  — 4-е место на чемпионате мира 2010
  — 5-е место на чемпионате мира 2010

Результаты игр 
Время начала матчей указано по UTC+02:00

Первый раунд (игры в группе) 

  Проходят в финал
  Проходят в матч за 3-4 место
  Проходят в матч за 5-6 место

Классификация

Матч за 5-е и 6-е места

Матч за 3-е и 4-е места

Финал

Статистика

Итоговая таблица

Награды

Примечания

Ссылки 
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 2010 на официальном сайте FIH
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 2010 на сайте todor66.com
 Official FIH website
 Official website

2010
Июль 2010 года
Август 2010 года
Спорт в Германии в 2010 году
Международные соревнования по хоккею на траве в Германии
Международные спортивные соревнования в Мёнхенгладбахе